Scalpay – isola dell'arcipelago delle Ebridi Esterne
 Scalpay – isola dell'arcipelago delle Ebridi Interne